Le pont de la Concorde peut désigner : 
 Pont de la Concorde, un pont franchissant la Seine à Paris (France) ;
 Pont de la Concorde, un pont franchissant le Lez et reliant les communes de Montpellier et Castelnau-le-Lez (Hérault, France) ;
 Pont de la Concorde , un pont franchissant le Saint-Laurent à Montréal (Québec, Canada).

Voir aussi